VGS – vena grande safena
 VGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di General Villegas (Argentina)